У 2014-тој години изашле су бројне игре, укључујући нове наставке добро познатих франшиза, као што су Assassin's Creed, Bayonetta, Borderlands, Call of Duty, Castlevania, Civilization, Dark Souls, Divinity, Donkey Kong, Dragon Age, The Elder Scrolls, Elite,  Far Cry, Final Fantasy, Forza Horizon, Infamous, Kinect Sports, Kirby, LittleBigPlanet, Mario Golf, Mario Kart, Metal Gear, MX vs. ATV, Ninja Gaiden, Persona, Pokémon, Professor Layton, Shantae, Sniper Elite, Sonic the Hedgehog, Strider Hiryu, Super Smash Bros., Tales, The Sims, Thief, Trials, Tropico, Wolfenstein и World of Warcraft. Осим тога, појавило се мношто нових интелектуални својина, као што су Destiny, Sunset Overdrive, Titanfall и Watch Dogs. Многе награде су додељене играма као што су Bayonetta 2, Dark Souls II, Destiny, Dragon Age: Inquisition, Mario Kart 8, Middle-Earth: Shadow of Mordor и Super Smash Bros. for Wii U.

Догађаји

Издања игара 
Листа објављених игара у 2014. години у Северној Америци.

Платформа видео игара
    3DS
    Nintendo 3DS
    Mac
    Mac OS / OS X
    WiiU
    Wii U
    Droid
    Андроид
    PS3
    PlayStation 3
    Win
    Windows
    iOS
    iOS
    PS4
    PlayStation 4
    X360
    Xbox 360
    Lin
    Линукс
    PSVita
    PlayStation Вита
    XBO
    Xbox One

Јануар-Март

Април-Јун

Јул-Септембар

Октобар-Децембар

Високо критиковани прегледи игара (Метакритика)

Референце

Спољашње везе 
 Most popular 2014 video game articles viewed on Wikipedia, with user comments on traffic jumps - The latest statistics can be found on Wikitop